Гердер, также Хердер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Гердер, Август фон (1776—1838) — немецкий геолог. Сын Иоганна Готфрида Гердера 
 Хердер, Анджей (также Гердер; 1937—2002) — польский актёр.
 Гердер, Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий историк культуры, богослов, поэт и переводчик.
 Гердер, Фердинанд Емельянович (Фердинанд Готтфрид фон Гердер; 1828—1896) — немецкий ботаник, работавший в Петербурге.

См. также 
 Голландская овчарка (хердер)